«Я почти знаменит» — российское шоу народных талантов совместного производства «Первого канала» и «Fremantle Media», в котором каждый участник демонстрирует свои уникальные способности. Выходило на «Первом канале» с 17 января по 21 марта 2021 года, является подобным аналогом шоу «Минута славы». Ведущие — Сергей Минаев, Аглая Шиловская, члены жюри — Алексей Ягудин, Жанна Бадоева и Николай Цискаридзе. Девиз шоу — «Не падать духом и оставаться яркими и непревзойденными, невзирая на непростые времена».

История 

В сентябре 2020 года Первый канал открыл кастинг шоу «Я почти знаменит», который должны были пройти талантливые люди, которые способны поразить телезрителей.

В декабре того же года в съемочном павильоне «Мосфильм» уже начались съёмки первых выпусков. За каждый съёмочный день по окончании съёмок получали гонорар — 800—900 рублей.

В январе 2021 года стало известно о дате выхода шоу в эфир. Первый выпуск вышел в эфир 17 января.

Ведущими шоу стали — советский и российский певец и диск-жокей Сергей Минаев, который ведет шоу в студии и российская актриса Аглая Шиловская, которая работает за кулисами шоу.

Шоу «Я почти знаменит» как и шоу «Минута славы» является адаптацией аналога «Britain's Got Talent». 

С 17 января по 21 марта 2021 года вышло всего 8 выпусков, 21 марта прошёл большой финал, этот выпуск стал для шоу заключительным.

Победителем финала стал дворник из Ижевска Семен Бухарин, который в 2022 году потратил свой приз с шоу на квартиру и здоровье, как и все участники он выиграл 3 миллиона рублей.

В некоторых выпусках шоу кроме других участников принимали участие дети-участники шоу Максима Галкина «Лучше всех!».

Режиссер-постановщик шоу Артем Прохоров.

Правила 

Каждый отборочный тур — это 11 участников, которые борются за прохождение в финал, победитель получит 3 миллиона рублей. Каждый показывает свой заранее подготовленный номер. Оценивать его будут члены жюри. В процессе выступления они могут обсуждать номер. Затем каждый из членов жюри принимает решение, пропускать ли участника дальше. Для этого он нажимает или не нажимает на кнопку. Только три «да» от членов жюри позволят участнику пройти дальше.

Есть у членов жюри «золотая кнопка». Нажав на нее, можно спасти одного из участников от выбывания. Только каждый член жюри может сделать это только один раз за все шоу.

Выпуски

Участники

Примечания

Ссылки 
 Шоу на сайте Первого канала
 Шоу на сайте ТК «Красный квадрат»

Интернациональные телепроекты
Телепередачи Первого канала
Телепередачи, запущенные в 2021 году
Телепередачи, закрытые в 2021 году
Шоу талантов
Телепередачи ГК «Красный квадрат»
Телепередачи России
Мосфильм